«Социализм как явление мировой истории» — книга известного российского и советского математика Игоря Шафаревича о сущности социализма. Развитие социалистических идей детально прослеживается со времён Античности до современности. Подробно разбирается практика реального социалистического строительства в XX веке. Автор делает вывод о том, что социализм в своей сущности является проявлением «инстинкта смерти» на уровне человеческой цивилизации.

Впервые издана в 1977 году издательством YMCA-Press (Париж) на русском языке. Сокращённый вариант книги был ранее опубликован в сборнике «Из-под глыб» (1974), распространявшемся в самиздате. В 1980 году вышла на английском и немецком языках. Английское издание содержит предисловие, написанное А. И. Солженицыным. После 1991 года книга неоднократно переиздавалась на русском, вошла в состав собрания сочинений.

Содержание 
В предисловии к книге автор формулирует свою цель следующим образом:

В этой книге проблема рассматривается в её наиболее абстрактной постановке: каковы те основные черты социализма, которые, переплетаясь каждый раз с индивидуальными особенностями страны, эпохи, порождают все многообразие его проявлений? Поэтому, хотя в книге рассматривается довольно большое число фактов и конкретных исторических ситуаций, интерес концентрируется на том, чтобы от специфики этих ситуаций абстрагироваться и выделить из них ту общую основу, которая роднит их все.

Книга состоит из трёх частей. Первая часть посвящена изложению социалистических учений: античный социализм, социализм в средневековых ересях, социализм в учениях западноевропейских философов. Вторая часть посвящена изложению истории социалистических государств древнейших времён: Империя инков, государство иезуитов в Парагвае, Месопотамия, Древний Египет, Древний Китай. Заключительная, третья часть содержит попытку обсуждение и анализ изложенного фактического материала, что позволяет автору сделать некоторые общие выводы.

Российский философ и историк Ю. И. Семёнов связывает общества, описанные И. Р. Шафаревичем как «социалистические», с политарным или азиатским способом производства.

История создания 
В интервью И. Р. Шафаревич отмечает, что книга была написана в результате общения и споров с Солженицыным:

У него было какое-то неточное представление о социализме. Я делал замечания на эту тему, мы спорили, иногда и публично. Как-то раз я пожаловался ему на то, что не могу писать длинные тексты на гуманитарные темы. Он ответил: «А ты не пытайся написать книгу, ты пиши статью, тебе это поможет развернуть её в книгу». Я подумал и согласился. Так появилась статья «Социализм», вошедшая в сборник «Из-под глыб». Впоследствии, как и советовал Александр Исаевич, я сделал из статьи книгу, развернув её тезисы. Получилась работа «Социализм как явление мировой истории».

Конспект книги был опуликован в сборнике А. И. Солженицына «Из-под глыб», распространявшемся в Самиздате. В этот сборник вошли две статьи Шафаревича «с резюме тех выводов, к которым автор пришел в более обширной работе»:
 «Социализм»
 «Есть ли у России будущее?»
Целиком впервые опубликована в 1977 в Париже в издательстве YMCA-Press.

В 1980 г. в Нью-йорке вышла на английском языке: Igor Shafarevich. The socialist phenomenon. / Transl. from the Russian by William Tjalsma. Forew. by Aleksandr I. Solzhenitsyn. — New York [u.a.]: Harper & Row. — 319+XVI pp.

В 1980 г. во Франкфурте-на-Майне вышла на немецком языке: Igor R. Schafarewitsch. Der Todestrieb in der Geschichte Freitext 1953-8. Erscheinungsformen d. Sozialismus. / Aus d. Russ. ubers. v. Anton Manzella. — Frankfurt/M. [u.a.]: Ullstein. — 367 S.

Начиная с 1991 года, неоднократно переиздавалась на русском.

К изданию 1991 года И. Р. Шафаревич добавил примечание, в котором поблагодарил всех тех, «без кого эта книга не увидела бы свет». В первую очередь он отметил, что его взгляды на социализм (и на более широкий круг вопросов) сформировались под влиянием друга и коллеги Андрея Ивановича Лапина.

Реакция и критика 

Эта книга, как и появление сборника «Из-под глыб», вызвала критику как со стороны официальной советской пропаганды, так и в кругах представителей левого (марксистского) крыла диссидентского движения. Например, Рой Медведев отозвался об этом следующим образом:

Составители сборника «Из-под глыб», и прежде всего Солженицын и Шафаревич, не просто не принимают социализм и социалистические идеи, их проповедь исходит из ненависти к социализму, допускающей при этом в борьбе со своими оппонентами любые средства… Что касается социально-политических и экономических высказываний авторов сборника, то здесь вообще нет никакой основы для научной полемики…

Ответы на подобную критику имеется в статье И. Р. Шафаревича «Арьергардные бои марксизма» (1978).

См. также 
 Мортидо

Примечания

Ссылки 
 Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории

Антикоммунизм
Книги по алфавиту
Книги 1977 года
Публицистика
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Русские исторические сочинения
Русские философские произведения
Период застоя
Самиздат
Исторические сочинения XX века
Социализм